Pétervására  beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Pétervására
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Pétervására
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Pétervására